Pavie peut désigner :

Toponyme 

Pavie est une commune italienne de Lombardie, lieu d'une bataille célèbre en 1525.

Pavie est une commune française du Gers.

Patronyme 

 Auguste Pavie (1847-1925) est un diplomate et explorateur français de l'Asie du Sud-Est.
 Olivier Pavie (né en 1964) est un journaliste et écrivain français spécialisé en nouvelles technologies.
Théodore Pavie (1811-1896) est un écrivain et ethnologue français.
Xavier Pavie (né en 1973) est un philosophe français et chercheur en philosophie ainsi que professeur à l'ESSEC business school.

Vignoble 
Pavie est le nom d'une côte de Saint-Émilion qui a donné son nom à plusieurs propriétés viticoles :

 Château Pavie
 Château Saint-Georges (Côte Pavie)
 Château Pavie-Decesse
 Château Pavie-Macquin

Autres 
 Une pavie (de Pavie, Gers) est un fruit similaire à la pêche, mais, à la différence de celle-ci, son noyau est adhérent.
 Pavie, club de volley-ball féminin de la ville italienne de Pavie.

Lien externe 
 
Patronyme normand
Vin
Vignoble
Saint-Émilion